Везо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 740 км на південь від Парижа, 560 км на південь від Нанта, 630 км на південь від Ле-Мана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Везо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сарта